Ел Хаибито има више значења:

 Ел Хаибито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хаибито (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику